Le Coregonus artedi communément appelé cisco, est une espèce nord-américaine de corégone d'eau douce de la famille des salmonidés.

Références

Liens externes 

Salmonidae